Filippini es un apellido, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Anton Francescu Filippini (1908-1985), poeta y escritor en idioma corso.
 Antonio Filippini (1973-), futbolista italiano, que juega como defensa en la segunda división italiana.
 Eduardo Filippini (1983-), también conocido como Eduardo Javier Filippini, futbolista argentino nacionalizado paraguayo, que juega de defensa, y que actualmente se desempeña en la Primera División de Paraguay.
 Francesco Filippini (1853-1895), pintor italiano, fundador del Impresionismo italiano y de la pintura al aire libre en ese país.
 Lucía Filippini (1672-1732), también conocida como Santa Lucía Filippini, religiosa italiana, fundadora de la congregación religiosa de las Maestres Pías Filippini, y que es venerada como santa por la Iglesia católica.
 Marcelo Filippini (1969-), tenista uruguayo, retirado del circuito profesional en el año 2000.
 Roberto Filippini (1948-), obispo católico, teólogo, biblista, profesor, y escritor italiano, ordenado sacerdote en el año 1973, y actualmente es el nuevo Obispo de la Diócesis de Pescia.